Ghost in the Machine ("fantasma nella macchina" in lingua inglese) è un'espressione filosofica introdotta da Gilbert Ryle in Il concetto di mente del 1949.

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Killer Machine (Ghost in the Machine) – film del 1993 diretto da Rachel Talalay

Letteratura 
Il fantasma dentro la macchina (The Ghost in the Machine) – libro di Arthur Koestler del 1967
 A Ghost in the Machine – romanzo di Caroline Graham del 2004

Musica 
Ghost in the Machine – album dei The Police del 1981
Ghost in the Machine – album degli Eternal Decision del 1999
 Ghost in the Machine – traccia dell'album Silicon Messiah dei Blaze del 2000
 Ghost in the machine – Blasterjaxx & MOTI featuring Jonathan Mendelsohn 2015

Televisione 
 Fantasmi (Ghost in the Machine) – episodio della seconda stagione di Kyle XY
 Ghost in the Machine – episodio della quarta stagione di Degrassi: The Next Generation
 Ghost in the Machine – episodio di Extreme Ghostbusters
 Ghost in the Machine – episodio della quinta stagione di Stargate Atlantis
 Il fantasma Avatar (Ghost in the Machine) – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze
 Il fantasma nella macchina (Ghost in the Machine) – episodio di Transformers 2010
 Il ritorno del fantasma della notte (Ghost in the Machine) –  episodio di Flash
 Macchina mortale (Ghost in the Machine) – episodio della prima stagione di X-Files
 Tiratore scelto  (Ghost in the Machine) – episodio della terza stagione di Medium
 Virus (Ghost in the Machine) – episodio della quarta stagione di 4400
 Il fantasma in azione (Ghost in the Machine) – episodio della quarta stagione di Falling Skies